Savisaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Savisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä),  (0 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors),  (1 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Nyland, Raseborg),  (0 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,49),  (0 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland),  (25 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,80, long 28,98), 
 Savisaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,14, long 29,10),  (4 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,04, long 29,85),  (1 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus),  (2 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana, lat 64,26, long 27,60),  (28 ha)
 Savisaari (ö i Pihtipudas),  (1 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,65, long 28,37),  (0 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,67, long 29,27),  (20 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,10, long 29,58),  (0 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,86, long 29,70),  (10 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå),  (2 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,45, long 27,14),  (1 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,28, long 28,61),  (1 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 28,00),  (1 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,36, long 28,49), 
 Savisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 28,37),  (3 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,05, long 27,98),  (3 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,84, long 29,35), 
 Savisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,11, long 27,71),  (2 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (3 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,94, long 28,93), 
 Savisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,04, long 27,04),  (11 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,83, long 27,12),  (3 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,90, long 27,62),  (28 ha)
 Savisaari (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (10 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,19, long 26,68),  (12 ha)
 Savisaari (ö i Viitasaari),  (0 ha)
 Savisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar